Reinhold (forme germanique du prénom français Renaud) peut désigner :

Patronyme 

 Christa Laetitia Deeleman-Reinhold (?-), une arachnologiste néerlandaise.
 Erasmus Reinhold (1511-1553), un astronome et mathématicien allemand.
 Franz Hermann Reinhold von Frank (1827-1894), théologien allemand.
 Friedrich-Philipp Reinhold (1779-1840) peintre, lithographe allemand
 Heinrich Reinhold (1788-1825), peintre et graveur allemand
 Henry Reinhold (vers 1690-1751), chanteur allemand
 Johan Reinhold Aspelin (1842-1915), archéologue finlandais
 Johann Reinhold von Paktul (1660-1707), un noble livonien.
 Judge Reinhold (1957-), acteur américain.
 Karl Leonhard Reinhold (1757-1823), philosophe autrichien.
 Peter Reinhold (1887-1955), homme politique allemand.
 Wolfgang Reinhold (1923-2012), général est-allemand.

Prénom 
 

Patronyme germanique
Prénom allemand
Prénom masculin